Iransk mytologi kan avse:

 Persisk mytologi – en samling mytologiska berättelser
 Skytisk mytologi – mytologi i den etnisk folkgruppen Skyter
 Ossetisk mytologi – mytologi i den etnisk folkgruppen Alaner
 Kurdisk mytologi – mytologi i den etnisk folkgruppen Kurder

Se även
Religion i Iran – består främst av fem olika religioner
Iranska folk